Deux élections législatives ont lieu en Allemagne en 1867:
 En février : Élections législatives allemandes de février 1867
 En août : Élections législatives allemandes d'août 1867